Russo kan avse:

 Russo, Ticino – en ort i Schweiz

Personer
 Aaron Russo – en amerikansk filmproducent (1943-2007)
 Clemente Russo – en italiensk boxare (1952-)
 Giacomo Russo – en italiensk racerförare (1937-1967)
 Patti Russo – en amerikansk sångerska (1964-)
 Rene Russo – en amerikansk skådespelerska (1954-)
 Richard Russo – en amerikansk författare (1949-)
 Robbie Russo – en amerikansk ishockeyspelare (1993-)
 Vito Russo – en amerikansk författare och skådespelare (1946-1990)

 Bröderna Russo, två amerikanska filmregissörer, Anthony (1970-) och Joe (1971-)